Ю́на Кота́ни (; ) — японская кёрлингистка.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии